

Lieux géographiques 

Palozzolo est le nom de diverses communes d'Italie et de quelques lieux-dits ou quartiers :

 Palazzolo Acréide : commune italienne de la province de Syracuse (Sicile)
 Palazzolo dello Stella : commune italienne de la province d'Udine (Frioul-Vénétie Julienne)
 Palazzolo sull'Oglio : commune italienne de la province de Brescia (Lombardie)
 Palazzolo Vercellese : commune italienne de la province de Verceil (Piémont)
 Palazzolo di Sona : hameau de la commune italienne de Sona dans la province de Vérone (Vénétie)
 Palozzolo Milanese : quartier de la commune de Paderno Dugnano près de Milan (Lombardie)

Personnalités 

 Louis Marie Palazzolo (1827-1886), prêtre italien, fondateur d'ordre, bienheureux.